Beybienkoa — род тараканов из семейства Ectobiidae. Около 30 известных видов обитают в Австралии и Новой Гвинее. Крылья полностью развиты, выступают за конец брюшка. Первый и седьмой тергиты самцов специализированные. Задние крылья с изогнутыми медиальной и кубитальной жилками. Коготки лапок симметричные. Род назван в честь советского энтомолога Григория Яковлевича Бей-Биенко.

Систематика 
Род был описан в 1991 году американским энтомологом Луисом Ротом (Louis M. Roth), который первоначально включил в него 33 вида, в том числе 22 новых для науки (остальные перенесены из рода Symploce).  наиболее близок к родам , ,  и .

  — Папуа — Новая Гвинея
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
 =
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Папуа — Новая Гвинея
   — Папуа — Новая Гвинея
 =
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Австралия
  — Австралия
  — Папуа — Новая Гвинея
  — Австралия
  — Австралия

Примечания

Литература

Ссылки 
  
 Biolib.cz: Beybienkoa.

Ectobiidae
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Роды таракановых